

Ґлембовиці — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґлембовиці — село в гміні Осек Освенцимського повіту Малопольського воєводства